L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Michaël Llodra remporte le tournoi en simple en battant Guillermo Coria en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Martin Damm et Cyril Suk s'imposent en finale face à Lars Burgsmüller et Jan Vacek. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2004)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2004
Sport aux Pays-Bas en 2004
Tennis en juin 2004